Нару́жка:

 Наружная реклама
 Негласное наблюдение